Plusieurs cathédrales ont été nommées cathédrale Saint-Jérôme en référence à saint Jérôme :
 la cathédrale Saint-Jérôme de Digne-les-Bains en France ;
 la  d’Ica au Pérou ;
 la cathédrale Saint-Jérôme de Saint-Jérôme au Canada.

Voir aussi 
 
 
 Liste des cathédrales

Jérôme
~